De Primera División 1999/00 was de 69e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Sevilla FC, CD Numancia, Málaga CF en Rayo Vallecano.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 1999/2000 werd Salva Ballesta topscorer met 27 doelpunten.

Records
Meeste overwinningen - Deportivo La Coruña (21x)
Minste overwinningen - Sevilla FC (5x)
Meeste gelijke spelen - Racing Santander (16x)
Minste gelijke spelen - Deportivo La Coruña (6x)
Meeste nederlagen - Sevilla FC (20x)
Minste nederlagen - Real Zaragoza (7x)
Meeste aantal doelpunten - Barcelona (70x)
Minste aantal doelpunten - Real Betis Sevilla (33x)
Meeste tegendoelpunten - Sevilla FC (67x)
Minste tegendoelpunten - Valencia (39x)

Primera División
Competitievoetbal 1999/00